Kreuz des Südens steht für:
 Kreuz des Südens, Sternbild und Asterismus
 Kreuz des Südens (Eiche), Baum in Polen
 Kreuz des Südens (2015), österreichischer Fernsehfilm von Barbara Eder aus dem Jahr 2015
 Kreuz des Südens (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Kreuz des Südens (Likör), ein zur DDR-Zeit beliebter Aprikosenlikör

Siehe auch:
 Southern Cross
 Südkreuz